Волейбол впервые был представлен на летних Паралимпийских играх 1976 года в Торонто. В дебютном турнире приняли участие команды Израиля, Великобритании, Финляндии и Канады, составленные из спортсменов-ампутантов.

С 1980 по 2000 год проводились турниры мужских команд в двух дисциплинах инва-волейбола — волейболе стоя и волейболе сидя. С 2004 года проводятся соревнования только по волейболу сидя с участием мужских и женских команд.

Наиболее титулованными игроками являются четырёхкратные паралимпийские чемпионы 1988—2000 годов: немец Манфред Коль (волейбол стоя) и иранец Али Кашфия (волейбол сидя).

Призёры

Волейбол стоя

Волейбол сидя

Медальный зачёт

Ссылки 
 Международный паралимпийский комитет 

Волейбол на летних Паралимпийских играх